Хаттак (народ) — афганское (пуштунское) племя, образовавшее княжество Акора в середине XVI века на правобережье Инда, в Пешаварской равнине и на территории восточного Кохата.

Фамилия 
 Хаттак, Первез — государственный и политический деятель Пакистана. 
 Хаттак, Хухшаль-хан
 Хаттак, Абдулкадырхан (1650 или 1651 — около 1702) — афганский поэт, сын Хухшаль-хана Хаттака.
 Мухаммад Халид Хаттак — посол Исламской Республики Пакистан в России.